Tros – in lingua greca Troo, re di Troia
 18281 Tros – asteroide della fascia principale
 Cratere Tros – cratere sulla superficie di Ganimede
 TROS – acronimo di Televisie Radio Omroep Stichting, televisione olandese